est un prénom japonais notamment porté par :
 Kankurō Kudō (né en 1970), scénariste et acteur japonais, 

 Nakamura Kankurō VI (né en 1981), acteur japonais de théâtre kabuki ;
 Nishimura Kankurō Masatoshi, autre nom de Saitō Dōsan (1494-1556), daimyo de l'époque Sengoku du Japon.

Kankurō est un personnage fictif :
 Kankurō, personnage du manga Naruto.

Voir aussi 
 

Prénom japonais